— монотипный либо олиготипный род двудольных растений семейства . Выделен американским ботаником Уильямом Расселлом Андерсоном в 1979 году.

Род назван в честь известного американского ботаника Роджерса Макво (1909—2009).

Классификация 
Обычно в составе Mcvaughia выделяли всего один вид — Mcvaughia bahiana, однако уже 23 июля 2015 года было опубликовано описание и второго вида, очень редкого растения Mcvaughia sergipana.

Таким образом, в настоящее время в составе рода выделяются два представителя:

Распространение и среда обитания 
Оба вида являются эндемиками северо-востока Бразилии.

Предпочитают песчаные участки в низменностях и на прибрежных равнинах.

Общая характеристика 
Кустарники.

Листья черешковые, железистые.

Цветки с ярко-жёлтыми голыми лепестками и симметричным венчиком, собраны в терминальное и, как правило, неразветвлённое соцветие-кисть по 1—7 цветков.

Плод — сухой нераскрывающийся орешек, морщинистый, асимметричный, с единственным семенем и зелёной маслянистой мякотью.

Число хромосом: n=10.

Ближайшими родственниками Mcvaugia являются представители рода Burdachia, однако оба рода довольно сильно отличаются друг от друга как морфологически, так и по среде обитания.

Примечания 

Флора Южной Америки
Мальпигиевые
Таксоны растений, названные в честь людей